Il singolare del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Gisbert Schultze che ha battuto in finale Carsten Arriens 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Gabriel Markus (quarti di finale)
 Javier Frana (quarti di finale)
 Roberto Azar (semifinali)

 Horacio de la Peña (semifinali)
 Martin Stringari (secondo turno)
 Mauricio Hadad (primo turno)
 Felipe Rivera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1992